Дми́трий Алекса́ндрович Зино́вич (; ) — белорусский футболист, защитник брестского «Динамо».

Карьера

Клубная 
С 2012 года выступает за дубль футбольного клуба «Минск». В сезоне 2014 стал привлекаться к основному составу. Дебютировал в Высшей лиге 6 июля 2014 года, выйдя на замену в конце матча с «Нафтаном» (4:0). В декабре того же года продлил контракт с «Минском».

Сезон 2015 начал в дубле, а в июне закрепился в стартовом составе основной команды. Однако, в июле получил травму, из-за которой выбыл до октября. После восстановления от травмы вернул место в основном составе.

В марте 2016 года был отдан в аренду брестскому «Динамо». Начинал сезон основным защитником динамовцев, но позже потерял место в составе. В июле 2016 года покинул «Динамо» и вскоре присоединился к «Белшине», которую не сумел спасти от вылета в Первую лигу.

В январе 2017 года вернулся в «Минск». Сезон 2017 начал в качестве одного из основном центральных защитников минчан. В сентябре 2017 года не играл из-за травмы. В начале сезона 2018 закрепился в стартовом составе, однако в августе получил травму и выбыл до конца сезона. В июне 2019 года вернулся в строй, однако появлялся на поле редко, зачастую оставался на скамейке запасных, играл за дублирующий состав.

В январе 2021 года по окончании контракта покинул «Минск». Позднее стал игроком «Ислочи».

В январе 2023 года футболист вернулся в брестское «Динамо».

В сборной 
Выступал за юношескую сборную Белоруссии (до 19). 17 ноября 2014 года дебютировал за молодёжную сборную в товарищеском матче против Литвы. В январе 2015 года принимал участие в Кубке Содружества в Санкт-Петербурге, сыграв в 5 матчах.

Статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Ислочь»